L'aire urbaine de Bâle - Saint-Louis (partie française) est une aire urbaine française centrée l'unité urbaine de Bâle - Saint-Louis (partie française).

Du point de vue urbanistique, l'agglomération s'étend en Suisse autour de Bâle.

Caractéristiques 
Avant la révision de la définition du concept d'aire urbaine par l'INSEE en 2010, l'aire urbaine de Bâle-Saint-Louis était composée de 82 communes, toutes situées dans le Haut-Rhin, habitées par . Elle était alors la  urbaine de France. 

Mais en 2010, l'aire urbaine de Bâle-Saint-Louis compte désormais 75. (7 de moins par rapport à 1999) peuplées de . Elle reste la  urbaine de France.

6 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Les tableaux suivants détaillent la répartition de l'aire urbaine sur le département en 1999 pour le premier et en 2008 pour le deuxième. Les pourcentages s'entendent en proportion du département :

L'aire urbaine de Bâle-Saint-Louis est rattachée à l'espace urbain Est.

Communes 
Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Bâle-Saint-Louis.

Évolution démographique 
L'évolution démographique ci-dessous concerne l'unité urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Liste des communes du Haut-Rhin

Bale